Готская линия (; ; ; также неправильно называемая Готической линией и линией Готик) — оборонительный рубеж немецких войск в Северной Италии во Второй мировой войне (условное наименование, данное союзниками, немецкое — «Зелёная линия» (). Проходила по юго-западным скатам Апеннин до побережья Адриатического моря. Перед Готской линией 15-я группа армий союзников, пытавшаяся прорвать этот рубеж, была задержана с августа 1944 г. до марта 1945 г.

Предыстория 

4 июня 5-я американская армия без боя вступила в Рим. 19 июля она заняла Ливорно и вышла к реке Арно. Войска 8-й английской армии 13 августа вступили во Флоренцию, уже освобождённую силами движения Сопротивления. К середине августа союзные войска на всей протяженности фронта подошли к Готской линии.

Союзное командование приняло решение подготовить прорыв этого рубежа, чтобы выйти в долину реки По, а затем в юго-восточную и центральную Европу.

Прорыв 
Наступление началось 25 августа. Несмотря на массированные налёты авиации и интенсивный огонь артиллерии перед атакой пехоты, осуществление прорыва немецкой обороны шло медленно. За первые  наступления союзные войска продвинулись на  на правом фланге и на  в центре и на левом фланге. 20 сентября был взят Римини), но на других участках немцы продолжали обороняться. В дальнейшем продвижение армий было затруднено проливными дождями, и только к октябрю им удалось подойти к Болонье. К концу года союзники вышли на рубеж Равенна — Фаэнца — Вергато.

Итоги 
Наступление союзников в Италии продолжилось в апреле 1945 г. и закончилось поражением немецких войск (см. Северо-Итальянская операция).

Готская линия сегодня 

Количество погибших солдат составляет 75 тыс. (немцы, итальянцы, туркмены, новобранцы из Восточной Европы, которые были призваны в вермахт). Разрушения были огромными по всему фронту: бомбардировки уничтожили десятки населенных пунктов и вызвали около 60 тыс. жертв среди гражданских лиц. Готская линия затрагивала земли и жителей провинций Пезаро-э-Урбино, Романья, Эмилия и Тоскана, где и сегодня можно найти остатки окопов и укреплений, которые хотя и давно заброшены, но всё так же узнаваемы.

В городах и местах, которые были ареной битвы за Готскую линию, сегодня располагаются множество музеев и военных кладбищ. Можно посетить десятки музеев, больших и малых: например, Исторический музей Готской линии вблизи Пезаро, Международный центр документации Готской линии и «Тематический парк и Музей авиации» в Римини, Музей войны в Кастель-дель-Рио, Музей Второй мировой войны в Скарперии.

Сохранилось множество мест, разбросанных вдоль старой трассы, где можно найти остатки оборонительных укреплений, сооружённых немцами по всему фронту, а также мемориалы обеих армий.

Кроме того, можно посетить места, посвящённые двум страшным массовым казням, совершённым немцами в период наступления союзников на Готскую линию: бойне в Мардзаботто и бойне в Сант’Анна-ди-Стаццема.

Примечания 

Операции и сражения Второй мировой войны
Сражения США во Второй мировой войне
Сражения Великобритании
Сражения Германии
1944 год
Оборонительные линии нацистской Германии
Италия во Второй мировой войне